La Ligue des champions est la plus importante compétition de club de volley-ball féminin, de la saison 2002-2003, en Europe.

Participants

Phase de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Finale à quatre

Récompenses individuelles 
 MVP :  Victoria Ravva (RC Cannes)
 Meilleure marqueuse :  Iekaterina Gamova (Ouralotchka Iekaterinbourg)
 Meilleure attaquante :  Natalia Safronova (Ouralotchka Iekaterinbourg)
 Meilleure passeuse :  Karine Salinas (RC Cannes)
 Meilleure réceptionneuse :  Vania Beriola (Foppapedretti Bergame)
 Meilleure défenseur :  Alexandra Fomina (RC Cannes)

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions féminine de volley-ball
Europe F1
Volley-ball F1